Плоу ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнкас-Минерас, в 104 км от столицы провинции. Занимает площадь 17,33 км². Население — 43 человека (на 2010 год).

На холме Кабеско-де-Сан-Хорхе обнаружено поселение железного века.

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля